Németország
Tessin, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban, Rostock járásban
Tessin b. Boizenburg, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban, Ludwigslust-Parchim járásban

 Svájc
Tessin, a Svájci Államszövetséget alkotó 26 kanton egyike, Ticino kanton német neve